Фамилията Димов може да се отнася за:
 Ангел Димов, български политик
 Валентин Димов, български тенисист
 Василий Димов (р. 1957) — руски писател, прозаик от български произход
 Вергил Димов, български политик от БЗНС
 Георги Димов, български иконописец
 Георги Димов (филолог), български филолог
 Георги Димов Гюруджуклията, български революционер и хайдутин
 Димитър Димов Македонски (1839 - 1904) — български учител, кмет на София за няколко месеца през 1878 г.;
 Димитър Димов (1903-1968) — български политик, регионален партизански ръководител, кандидат-член на Политбюро на ЦК на БКП
 Димитър Димов (1909–1966) — български писател и драматург, ветеринарен лекар, професор по анатомия на гръбначните животни;
 Димитър Димов (р. 1937) – български футболист, защитник.
 Димитър Димов (революционер) (1868 – 1931), български революционер от ВМОРО
 Димо Димов, български цигулар
 Иван Димов Пашата, български революционер от ВМОРО
 Иван Димов (актьор), български актьор
 Иван Димов (скулптор), български скулптор
 Иван Димов (музикант), български музикант
 Методи Димов, български писател и общественик
 Методий Димов, български духовник
 Мартин Димов – български футболист, халф. Роден през 1984 г.
 Мартин Димов – български футболист, защитник. Роден през 1986 г.
 Петър Димов, български художник
 Румен Димов, български футболист